Excalibur est l'épée magique du roi Arthur.

Musique 
 Excalibur, la légende des Celtes est le nom donné à un spectacle musical d’Alan Simon (1998).
 Excalibur II, l'anneau des Celtes est le nom donné au deuxième volume du spectacle musical d’Alan Simon (2007).
 Excalibur III, the Origins est le nom du dernier volet de l'aventure musicale d'Alan Simon (2012).
 Excalibur est le titre d'une chanson de William Sheller.
 Excalibur est un groupe de speed metal français, originaire du Nord-Pas-de-Calais, actif de 1982 à 1989 et de 2007 à 2009.
 Excalibur est un album du groupe de power metal allemand Grave Digger (1999).

Produits

Logiciels 
 Excalibur est le nom d'un correcteur orthographique pour Macintosh capable de reconnaître la syntaxe LaTeX.
 En France, Excalibur est un outil logiciel de supervision du réseau national et d'aide à la prise de décision, utilisé par le coordinateur chargé de l'infrastructure au Centre National des Opérations de la SNCF (centre de contrôle des circulations).
 Packet Excalibur est un outil de fabrication et d'analyse de paquets, graphique et multiplateformes pour Linux.
 Excalibur est un logiciel destiné aux courtiers en assurance.

Armes et militaire 
 HMS Excalibur, un sous-marin expérimental de la Royal Navy.
 M982 Excalibur, un obus d'artillerie guidé par GPS de la société Raytheon.
 Excalibur est le nom d'une gamme d'arbalètes de chasse sportives produites par le fabricant Crossbow Inc..
 Excalibur 2000 Omer est le nom d'une arbalète pour chasse sous-marine du fabricant OmerSub Spa.

Produits divers 
 Altera Excalibur nios est une carte de développement élaborée par Supélec de Rennes.
 Excalibur est une marque d'automobiles dont la plus connue est la Excalibur Roadster SSK de 1966.
 Excalibur est une gamme de déshydrateurs du fabricant canadien Jalinis, une division de Distribution Oméga Santé.
 Excalibur est une gamme de machines coupe-feuille du fabricant KeenCut.
 HIS Excalibur Radeon est le nom d'une série de cartes graphiques pour ordinateurs.
 Vigier Excalibur est le nom d'une guitare électrique du fabricant Vigier.
 Excalibur est un casino à Las Vegas.
 Excalibur est une marque de revêtement anti-adhérent utilisé dans les poêles.
 Excalibur est le nom d'un biface daté de 380 000 AP trouvé à Atapuerca en 2003.

Univers de fiction

Cinéma et télévision 
 Excalibur est le titre d'un film réalisé en 1981 par John Boorman, inspiré de la légende du roi Arthur.
 Excalibur, l'épée magique est un dessin animé américain réalisé en 1998 par Frederik Du Chau.
 Excalibur est un vaisseau spatial dans l'univers de Babylon 5 et sa série dérivée 2267, ultime croisade.
 Xcalibur, série d'animation française.
 « Excalibur » est le nom d'une des épreuves du jeu télévisé Fort Boyard.

Littérature de fiction 
 Excalibur Junior, un personnage de fiction de l'écrivain britannique James Herbert Brennan.

Bande dessinée 
 Excalibur est une équipe de super-héros, proche des X-Men de Marvel Comics.
 Dans le manga Saint Seiya, une des techniques du Chevalier d'Or Shura du Capricorne s'appelle Excalibur. Par la suite, cette technique est utilisée par Shiryu du Dragon.
 Excalibur est un personnage dans le manga Soul Eater.
 Excalibur est une équipe dans la série de manga Beyblade: Metal Masters.

Jeux vidéo 
 Excalibur est le nom français donné à une épée de l'univers de la franchise de jeu vidéo The Legend of Zelda. Elle se nomme  dans les versions japonaises et anglaises.
 Dans le jeu vidéo Tomb Raider: Legend, Excalibur serait une épée dont seule la garde serait magique, et permettrait, si elle était assemblée à des fragments d'autres épées magiques, d'assembler une seule épée magique.
 Arthur: The Quest for Excalibur est un jeu pour PC.
 Excalibur est un jeu en ligne.
 Excalibur 2555 A.D. est un jeu vidéo sorti sur PC et PlayStation.
 Excalibur est un jeu vidéo publié par  en 1983 sur Atari 8-bit.
 Legion: The Legend of Excalibur est un jeu vidéo de Midway sur PlayStation 2 et Xbox.
 Spirit of Excalibur (1991) est un jeu de rôle et d'aventures conçu par Synergistic Software et Virgin Games, sorti sur Microsoft Windows et Mac OS X.
 Vengeance of Excalibur est un jeu de rôle et d'aventures sur Microsoft Windows/Mac OS X édité par Synergistic Software en 1991.
 Excalibur est un jeu vidéo de rôle sur PC, édité par Jarf & CO en 2006.
 Plus généralement, Excalibur est un nom récurrent d'épée dans les jeux vidéo de rôle.
 Excalibur est le nom d'un personnage principal de jeu en ligne appeler Warframe.

Autres 

 Excalibur (1980-) est le nom de ring d’un catcheur américain ;
 Excalibur est le nom d'une association française organisant des expéditions sportives en montagne. Elle a obtenu le deuxième prix du festival d'aventure de Lugano 2002 ;
 Excalibur est le nom d'une revue trimestrielle sur la coutellerie ;
 Excalibur, le tournoi universitaire est un tournoi universitaire canadien en ressources humaines ;
 Franchard Cuisinière « Excalibur » est le rocher d'un site d'escalade de cotation 7a dans la forêt de Fontainebleau ;
 Excalibur est le nom donné à une figure de diabolo qui consiste faire du diabolo dans un axe de rotation vertical.

Notes et références